Pselliophorus est un genre d'oiseaux de la famille des Passerellidae.

Ses membres sont endémiques de la cordillère de Talamanca.

Liste des espèces 
Selon  :
 Pselliophorus luteoviridis (Griscom, 1924)
 Pselliophorus tibialis (Lawrence, 1864)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Passerellidae